Het seizoen 1997/1998 van FC Groningen was het 27ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor het achttiende opeenvolgende jaar uit in de Eredivisie. Het was het eerste seizoen onder de nieuw aangestelde trainer Wim Rijsbergen, hij volgde Hans Westerhof op die gedurende het voorgaande seizoen werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

De club begon het seizoen in de UEFA Intertoto Cup, waar het tweede werd in de groep achter Montpellier HSC. In de Eredivisie verliep het seizoen dramatisch voor de Groningers, waar de club de voorgaande seizoenen steevast in de middenmoot of daarboven eindigde kwam men dit jaar niet verder dan de 17e plek op de ranglijst, men wist alleen FC Volendam onder zich te houden. Dit veroordeelde de ploeg tot het spelen van nacompetitie om in de Eredivisie te kunnen blijven. In de nacompetitie werd men ingedeeld in een groep met SC Cambuur, FC Zwolle en FC Den Bosch, ook hier kwam men niet goed voor de dag wat er uiteindelijk toe leidde dat FC Groningen degradeerde en SC Cambuur ten koste van de Groningers het volgende seizoen in de Eredivisie mocht uitkomen. 

Het avontuur in het KNVB bekertoernooi strandde in de tweede ronde, men was niet in staat Feyenoord te verslaan in De Kuip, er werd met 2-0 verloren.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Nacompetitie Groep B

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden

UEFA Intertoto Cup

Wedstrijden

Eindstand

1998
Groningen